MLP peut faire référence à :
Maintenant le peuple, mouvement politique européen de gauche fondé en 2018 pour les élections européennes de 2019 ;
Marine Le Pen, femme politique française ;
 , terme qui concerne l'architecture en informatique ;
 Messageries lyonnaises de presse, une entreprise française chargée de distribuer la presse ;
 Meurs Libre Prod , maison de musique en Guinée ;
MLP, une entreprise allemande du secteur financier faisant partie du MDAX ;
, un protocole défini par l'Open Mobile Alliance ;
Mouvement de libération du peuple, parti politique français sous la Quatrième République ;
 Multilayer perceptron, une typologie de réseau de neurones ;
My Little Pony, marque sous laquelle est éditée la série My Little Pony : Les amies, c'est magique (My Little Pony: Friendship Is Magic).
MLP acronyme anglais désignant une plateforme de lancement mobile utilisée pour assembler, préparer et lancer une fusée.
La Maison Léon-Provancher